

Musique

Album 

 I'm Your Man, un album de Leonard Cohen sorti en 1984.

Chansons 

 I'm Your Man, une chanson de Leonard Cohen sortie en 1984 ;
 I'm Your Man, une chanson de Wham! sortie en 1985.

Cinéma 
 I'm Your Man, film allemand de Maria Schrader, dont la sortie est prévue en 2021.